ALPK2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 170 амінокислот, а молекулярна маса — 237 013.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Протеїнкінази